

Cabeça de série 
 

  Caroline Wozniacki (Semifinal)
  Vera Zvonareva (Semifinal)
  Kim Clijsters (Campeã)
  Venus Williams (Terceira Rodada)
  Samantha Stosur (Terceira Rodada)
  Francesca Schiavone (Quartas de final)
  Jelena Janković (Segunda Rodada)
  Victoria Azarenka (Quarta Rodada)
  Na Li (Final)
  Shahar Pe'er (Terceira Rodada)
  Justine Henin (Terceira Rodada)
  Agnieszka Radwańska  (Quartas de final)
  Nadia Petrova (Terceira Rodada)
  Maria Sharapova (Quarta Rodada)
   Marion Bartoli (Segunda Rodada)
  Anastasia Pavlyuchenkova ''(Terceira Rodada)

<ol start="17">
 Aravane Rezaï ''(Primeira Rodada)
 Maria Kirilenko ''(Segunda Rodada)
 Ana Ivanović ''(Primeira Rodada)
 Kaia Kanepi ''(Segunda Rodada)
 Yanina Wickmayer ''(Segunda Rodada)
 Flavia Pennetta ''(Quarta Rodada)
 Svetlana Kuznetsova ''(Quarta Rodada)
 Alisa Kleybanova ''(Segunda Rodada)
 Petra Kvitová ''(Quartas de final)
 María José Martínez Sánchez ''(Segunda Rodada)
 Alexandra Dulgheru ''(Primeira Rodada)
 Daniela Hantuchová ''(Primeira Rodada)
 Dominika Cibulková ''(Terceira Rodada)
 Andrea Petkovic ''(Quartas de final)
 Lucie Šafářová ''(Terceira Rodada) 
 Tsvetana Pironkova ''(Segunda Rodada)

Primeira Fase

Grupo 1

Grupo 2 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1= Primeira Rodada 
| RD2= Segunda Rodada
| RD3= Terceira Rodada
| RD4= Quarta Rodada
| RD1-seed01=11
| RD1-team01= J Henin
| RD1-score01-1=5
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= S Mirza
| RD1-score02-1=7
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=1
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= J Hampton
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=5
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= E Baltacha
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=7
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= B Mattek-Sands
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=5
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= A Rus
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=7
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= A Riske
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=23
| RD1-team08= S Kuznetsova
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=32
| RD1-team09= T Pironkova
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= P Parmentier
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=3
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= T Bacsinszky
| RD1-score11-1=0
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= M Niculescu
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= R Marino
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= J Namigata
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=3
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= A Parra Santonja
| RD1-score15-1=7
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=4
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= F Schiavone
| RD1-score16-1=64
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD2-seed01=11
| RD2-team01= J Henin
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= E Baltacha
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= A Rus
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=23
| RD2-team04= S Kuznetsova
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=32
| RD2-team05= T Pironkova
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=1
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= M Niculescu
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= R Marino
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=7
| RD2-score07-3=7
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= F Schiavone
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=5
| RD2-score08-3=9
| RD3-seed01=11
| RD3-team01= J Henin
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=68
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=23
| RD3-team02= S Kuznetsova
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=7
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03= 
| RD3-team03= M Niculescu
| RD3-score03-1=0
| RD3-score03-2=6²
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=6
| RD3-team04= F Schiavone
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=7
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=23
| RD4-team01= S Kuznetsova
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=14
| RD4-seed02=6
| RD4-team02= F Schiavone
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=1
| RD4-score02-3=16
}}

 Grupo 3 

 Grupo 4 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1= Primeira Rodada 
| RD2= Segunda Rodada
| RD3= Terceira Rodada
| RD4= Quarta Rodada
| RD1-seed01=9
| RD1-team01= N Li
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=7
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= S Arvidsson
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=5
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= E Rodina
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= O Rogowska
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05=  Z Ondrášková
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= J Dokić
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07={{Nowrap| B Záhlavová-Strýcová}}
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=7
| RD1-seed08=17
| RD1-team08= A Rezaï
| RD1-score08-1=0
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=5
| RD1-seed09=28
| RD1-team09= D Hantuchová
| RD1-score09-1=63
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=7
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= R Kulikova
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=9
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= K Šprem
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=2
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= C Scheepers
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6
| RD1-seed13= 
| RD1-team13=
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= A Hlaváčková
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= K Wörle
| RD1-score15-1=0
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= V Azarenka
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=9
| RD2-team01= N Li
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2='''6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= E Rodina
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= J Dokić 
| RD2-score03-1=63
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3=  
| RD2-seed04= 
| RD2-team04=

Grupo 5

Grupo 6 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1= Primeira Rodada 
| RD2= Segunda Rodada
| RD3= Terceira Rodada
| RD4= Quarta Rodada
| RD1-seed01=13
| RD1-team01= N Petrova
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= K Pervak
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= A Molik
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=8
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= R Vinci
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=6
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= P Schnyder
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= L Tsurenko 
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= E Makarova
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=10
| RD1-seed08=19
| RD1-team08= A Ivanović
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=8
| RD1-seed09=26
| RD1-team09=

Grupo 7

Grupo 8

Final 

 Tabela oficial

S
Australian Open - Simples feminino